A hi, Hi vagy HI jelentheti a következőket:

 HI, Hawaii rövidítése
 Hi, japán kana
 hi, a hindi nyelv ISO 639-1-kódja